Semerenko est le patronyme de deux biathlètes ukrainiennes, sœurs jumelles nées le  à Soumy :
Valj Semerenko.
Vita Semerenko.